L'Atlético Clube de Portugal est un club de football portugais basé à Lisbonne. Le club évolue pour la saison 2012-2013 en LigaPro (D2).

Historique 

Le club passe 24 saisons en Liga NOS (). 

Il obtient ses meilleurs résultats en D1 en 1944 puis en 1950, où il se classe  du championnat. La dernière présence en  de l' Athlétique Club du Portugal remonte à la saison 1976-1977.

Le club atteint la finale de la Coupe du Portugal en 1946, puis une nouvelle fois en 1949.

Le , en Coupe du Portugal, l'Atlético, qui évolue en , réalise une magnifique victoire à Porto contre le FC Porto. La victoire de l'Atlético fait beaucoup parler à Lisbonne, avec notamment un penalty du FC Porto à la  par Ricardo Quaresma qui touche le poteau sortant.

Bilan saison par saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Club de football à Lisbonne
Club de football fondé en 1942